Гринфилд има више значења:
 Гринфилд (округ Керн, Калифорнија)
 Гринфилд (Ајова)
 Гринфилд (Илиноис)
 Гринфилд (Калифорнија)
 Гринфилд (Висконсин)
 Гринфилд (Индијана)
 Гринфилд (Масачусетс)
 Гринфилд (Минесота)
 Гринфилд (Мисури)
 Гринфилд (Оклахома)
 Гринфилд (Охајо)
 Гринфилд (Тенеси)